kobzos, kobozon játszó személy
 Kobzos Tarasz Sevcsenko verseskötete